Tuxedni steht für:

 Tuxedni Bay, eine Bucht in Alaska
 Tuxedni Channel, eine Meerenge in Alaska
 Tuxedni-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Tuxedni National Wildlife Refuge, ein Schutzgebiet in Alaska
 Tuxedni River, einen Fluss in Alaska
 Tuxedni Wilderness, ein Naturschutzgebiet in Alaska